Retersbeek (gehucht), een gehucht behorend bij Klimmen, gemeente Voerendaal, Nederlands Limburg
 Retersbeek (rivier), een beek die vanuit Klimmen naar de Geleenbeek stroomt

Personen met deze achternaam:
 Joris van Retersbeek